Dividida em várias etapas, a edição 1976 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 13ª edição do torneio, o título foi dividido pelos times do Niterói Rugby e São Paulo Athletic Club

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1976 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1976
1976 no rugby